Добры́нина: Добрынина, Алевтина Ивановна (род. 1973) — российская актриса театра и кино.
 Добрынина, Анастасия Андреевна (род. 1999) — российская киноактриса.
 Добрынина, Зинаида Викторовна (род. 1990) — российская боксёрша, чемпионка мира и Европы.
 Добрынина, Наталья Евгеньевна (1931—2015) — советский и российский библиографовед и библиотековед.

См. также 
 Добрынина (деревня)